Le titre de château de Ferrières est porté par plusieurs châteaux : 
 Château de Ferrières à Allas-les-Mines (Dordogne) ;
 Château de Ferrières à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
 Château de Ferrières à Ferrières (Tarn) ;
 Château de Ferrières à Ferrières-sur-Sichon (Allier) ;
 Château de Ferrières (La Ferrière) à Gizay (Vienne) ;
 Château de Ferrières à Montbron (Charente) ;
 Château de Ferrières à Sérignac (Lot) ;
 Château de Ferrières à Sulniac (Morbihan).

Voir aussi 
 Château Ferrière domaine viticole du Bordelais (en Gironde) ;
Château de la Ferrière à Charbonnières-les-Bains, dans la métropole de Lyon ;
Château de la Ferrière à Vaux-sur-Aure, dans le Calvados.